Hloropropanol se može odnositi na:

Monohloropropanoli:
 2-Hloro-1-propanol
 3-Hloro-1-propanol
 1-Hloro-2-propanol

Dihloropropanoli:
 1,2-Dihloropropanol
 1,3-Dihloropropanol (1,3-DCP)

Hloropropandioli:
 3-Hloropropan-1,2-diol (3-MCPD)
 2-Hloropropan-1,3-diol